Possessió, nom amb què es coneixen les grans finques rurals a Mallorca

 Possessió (dret), dret la tinença efectiva d'un territori o una cosa
 Possessions espanyoles al Nord d'Àfrica
 Possessió britànica de Man
 Possessió (antropologia), estat en el qual una persona es troba sota el control d'esperits, d'una divinitat o del dimoni
 Cinema
 Possessió, pel·lícula de terror psicològic dirigida per Andrzej Żuławski del 1981
 Possessió, pel·lícula estatunidenco-britànica dirigida per Neil LaBute del 2002